El término pijuí oscuro puede referirse a:

 pijuí oscuro, el nombre común de la especie de ave Synallaxis moesta de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología;

 pijuí oscuro, un nombre común de la especie de ave Synallaxis cinerascens en Uruguay.